Sezon 1999/00 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 8. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: Sjever (Północ), Zapad (Zachód) oraz Istok (Wschód) i występowało w nich łącznie 54 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi.

Sjever (Północ)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Sjever w sezonie 1999/00 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Palilulac Belgrad i OFK Kikinda spadły do Srpskiej ligi 2000/01.
 * Po zakończeniu sezonu 1999/2000 FK Belgrad zrezygnował z awansu do Prvej ligi 2000/01, dzięki czemu w jego miejsce w Prvej lidze utrzymał się FK Sartid Smederevo, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 1999/00 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Zeta Golubovci awansowała do Prvej ligi 2000/01.
 * FK Mladost Lučani został ukarany 5. punktami ujemnymi.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 1999/00 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Napredak Kruševac awansował do Prvej ligi 2000/01.
 FK Radjevac Krupanj spadł do Srpskiej ligi 2000/01.
 * Przed startem rozgrywek FK Crvena Zvezda Gnjilane wycofała się z ligi (wojna w Kosowie).

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 1999/00

Linki zewnętrzne 
 Archiwum FSGZ (tabele)
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Europie
2000 w Europie
Jugosławia w XX wieku

en:1999–2000 Second League of FR Yugoslavia